Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe (Maagd van Guadalupe), een verschijning van Maria

Brazilië
Guadalupe (Piauí), een gemeente in de staat Piauí

Colombia
Guadalupe (Antioquia), een gemeente in het departement Antioquia
Guadalupe (rivier, Colombia), rivier in het departement Antioquia, zijrivier van de Porce
Guadalupe (Huila), een gemeente in het departement Huila
Guadalupe (Santander), een gemeente in het departement Santander
La Guadalupe, een gemeente in het departement Guainía

Costa Rica
Guadalupe, deelgemeente (distrito) in de gemeente (cantón) Zarcero, provincie Alajuela
Guadalupe, deelgemeente (distrito) in de gemeente (cantón) Arenilla, provincie Cartago
Guadalupe, deelgemeente (distrito) in de gemeente (cantón) Goicoechea, provincie San José
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) San Marcos, gemeente (cantón) Tarrazú, provincie San José
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) San Isidro de el General, gemeente (cantón) Perez Zeledón, provincie San José
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Rivas, gemeente (cantón) Perez Zeledón, provincie San José
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Pejibaye, gemeente (cantón) Perez Zeledón, provincie San José
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Alajuela, gemeente (cantón) Alajuela, provincie Alajuela
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Quesada, gemeente (cantón) San Carlos, provincie Alajuela
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) La Suiza, gemeente (cantón) Turrialba, provincie Cartago
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Nicoya, gemeente (cantón) Nicoya, provincie Guanacaste
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Lepanto, gemeente (cantón) Puntarenas, provincie Puntarenas
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Buenos Aires, gemeente (cantón) Buenos Aires, provincie Puntarenas
Guadalupe, woonkern (poblado) in de deelgemeente (distrito) Puerto Jiménez, gemeente (cantón) Golfito, provincie Puntarenas

El Salvador
Guadalupe (El Salvador), een gemeente in het departement San Vicente

Filipijnen
Guadalupe (rivier, Cebu), rivier in de provincie Cebu
Guadalupe (rivier, Leyte), rivier op het eiland Leyte

Mexico
Guadalupe (Nuevo León), een voorstad van Monterrey in de staat Nuevo León
Guadalupe (Zacatecas), een stad in de staat Zacatecas
Isla Guadalupe, een eiland behorend bij Mexico in de Grote Oceaan
Guadalupe Hidalgo, de huidige gemeente  Gustavo A. Madero in Mexico-Stad

Peru
Guadalupe (Peru), een stad in de regio La Libertad

Portugal
Guadalupe (Santa Cruz da Graciosa), een freguesia

Sao Tomé en Principe
Guadalupe (Sao Tomé en Principe), een plaats in Sao Tomé en Principe

Spanje
Guadalupe (Cáceres), een gemeente in de Spaanse provincie Cáceres
Guadalupe (rivier, Extremadura), rivier in de regio Extremadura, zijrivier van de Guadiana
Real Monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe, klooster en bedevaartsoord in deze gemeente

Verenigde Staten
Guadalupe (Arizona), een plaats in de staat Arizona
Guadalupe (Californië), een stad in de staat Californië
Guadalupe (rivier, Californië), rivier in de staat Californië
Guadalupe County (New Mexico)
Guadalupe (rivier, New Mexico), rivier in de staat New Mexico, zijrivier van de Jemez
Guadalupe County (Texas)
Guadalupe (rivier, Texas), rivier in de staat Texas

Overige betekenissen
Vrede van Guadalupe Hidalgo, een vredesverdrag tussen Mexico en de Verenigde Staten in 1848
Guadalupe (voornaam), een voornaam in Spaanssprekende gebieden
Guadalupe-zeebeer, een soort oorrob uit de onderfamilie der zeeberen

Personen
Guadalupe Victoria, de eerste president van Mexico
José Guadalupe Osuna, een Mexicaanse politicus
José Guadalupe Zuno, een Mexicaanse politicus
José Guadalupe Posada, een Mexicaanse illustrator

Zie ook
Guadeloupe, een Frans overzees departement in de Caribische Zee